Política:
 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partit polític català que es defineix d'esquerra socialdemòcrata, favorable a la independència dels Països Catalans.
 Consell Europeu d'Investigació, en anglès "European Research Council", abreujat ERC", institució paneuropea de finançament amb l'objectiu de sufragar la investigació i la innovació en la Unió Europea.
 Esport:
 Campionat d'Europa de Ral·lis, en anglès "European Rally Championship, abreujat ERC", és la màxima competició de ral·li a escala europea.